RTE steht für:
 Radar Target Enhancer, Funksender in der Seeschifffahrt
 Rangiertechnische Einrichtung, siehe Rangierbahnhof #Rangiertechnische Einrichtungen (RTE)
 Real Time Ethernet, deutsch Echtzeit-Ethernet
 Real-Time Executive, Echtzeitbetriebssystem eines Herstellers 
 Reichsbeauftragter für technische Erzeugnisse während des Zweiten Weltkriegs, davon abgeleitet RTE-Marken, Zuteilungsmarken für technische Erzeugnisse
 Réseau de Transport d’Electricité, französischer Stromnetzbetreiber
 Rich Text Editor, siehe Rich Text Format
 Right to Education Act, indischer Act of Parliament zu Bildungsrecht und -pflicht von Kindern zwischen 6 und 14 Jahren
 Round-Trip-Engineering, Begriff aus dem Gebiet der Softwaretechnik
 Runtime Environment, englisch für Laufzeitumgebung
 Campo de Marte Airport (IATA-Code), einer der Flughäfen von São Paulo

RTÉ steht für:
 Raidió Teilifís Éireann, öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft in der Republik Irland

Abkürzung